C/2020 F3 (Neowise), een komeet, zichtbaar in juli 2020
Wide-field Infrared Survey Explorer